Jarkko Nieminen e André Sá erano i detentori del titolo ma Nieminen si è ritirato dal tennis professionistico. Sá ha fatto coppia con Máximo González perdendo al primo turno da Gero Kretschmer e Alexander Satschko.

Juan Sebastián Cabal e Robert Farah hanno sconfitto in finale Iñigo Cervantes e Paolo Lorenzi per 6–3, 6–0.

Teste di serie

  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (campioni)
  Máximo González /  André Sá (primo turno)

  David Marrero /  Frank Moser (semifinale) 
  Guillermo Durán /  Leonardo Mayer (primo turno)

Wildcard

  Facundo Argüello /  Facundo Bagnis (quarti di finale)

  Tomás Lipovsek Puches /  Manuel Peña López (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni

Argentina Open 2016
ATP World Tour 2016